«Рафаил» или «Архангел Рафаил» — парусный фрегат Балтийского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1791 по 1804 год, один из трёх фрегатов типа «Архангел Михаил». Во время службы принимал участие в войнах с Францией 1792—1797 и 1798—1800 годов, в том числе в крейсерских плаваниях и перевозке войск. В 1801 году был переоборудован и в последние годы службы использовался в качестве транспортного судна, а по окончании службы был разобран в Кронштадте.

Описание судна 
Парусный деревянный фрегат, один из трёх фрегатов типа «Архангел Михаил», строившихся в Архангельске с 1790 по 1798 год, по чертежам захваченного у шведов в 1789 году фрегата «Венус». Длина судна по сведениям из различных источников могла составлять 46,18—46,2 метра, ширина 11,9—11,96 метра, а осадка 4,79—4,8 метра. Вооружение судна состояло из 44 орудий, а численность экипажа могла составлять от 256 до 398 человек.

Был одним из восьми парусных кораблей Российского императорского флота, носивших это наименование. Также в составе Балтийского флота несли службу одноимённые парусные линейные корабли 1713, 1724, 1745, 1758 и 1802 годов постройки, в составе Черноморского флота — одноимённый парусный фрегат 1828 года постройки, а в составе Каспийской флотилии — одноимённый гекбот 1745 года постройки.

История службы 
Фрегат «Рафаил» был заложен на стапеле Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер бригадирского ранга М. Д. Портнов.

Принимал участие войне с Францией 1792—1797 годов. В кампанию 1794 года совершил переход из Архангельска в Кронштадт.  года покинул Кронштадт в составе эскадры под командованием вице-адмирала П. И. Ханыкова и, зайдя в Ревель и Копенгаген,  пришёл на Дильский рейд. До сентября следующего 1796 года фрегат находился в Англии, откуда в составе отрядов выходил в крейсерские плавания к голландским берегам.  русская эскадра ушла с Ширенского рейда и  пришла в Кронштадт, по дороге также посетив Копенгаген. В 1797 году в составе эскадры кораблей Балтийского флота принимал участие в крейсерском плавании у берегов Померании и Голштинии.

В 1798 году находился в Кронштадте на ремонте, после чего принимал участие войне с Францией 1798—1800 годов. В кампанию 1798 года выходил в крейсерские плавания в Балтийское море. В кампанию 1799 года вышел в «секретную экспедицию» с десантом на борту, однако в районе Дагерорда на фрегате открылась течь и он был вынужден вернуться в Кронштадт, высадив десант в Ревеле.  года фрегат вновь перешёл из Кронштадта в Ревель, где принял на борт войска и  в составе эскадры под командованием контр-адмирала П. В. Чичагова ушёл к голландским берегам.  эскадра подошла к острову Тексел, который на тот момент уже был занят войсками союзников, в связи с чем  корабли эскадры пришли в Ярмут.  эскадра вернулась к Текселю и высадила на него войска.  фрегат забрал с острова 140 раненых солдат и ушёл от Текселя.  «Рафаил» попал в сильный шторм, во время которого на нём сломалась грот-мачта, треснула бизань-мачта и открылась течь, однако ему удалось  добраться до Гулля. Там фрегат пробыл до марта следующего 1800 года, после чего  перешёл в Ярмут, а оттуда в Блекстекс, где встал на ремонт. С  по  в составе эскадры вице-адмирала Б. А. Баратынского фрегат совершил переход из Портсмута в Кронштадт.

В 1801 году фрегат был переоборудован в транспортное судно и в кампании 1802 и 1803 годов использовался для перевозки грузов между портами Финского залива. По окончании службы в 1804 году транспорт «Рафаил» был разобран в Кронштадте.

Командиры фрегата 
Командирами фрегата «Рафаил» в разное время служили:
 капитан-лейтенант  (1794 год);
 капитан-лейтенант  (до июля 1795 года);
 капитан-лейтенант  (с июля 1795 года до 1796 года);
 капитан-лейтенант  (1797—1799 годы);
 капитан 2-го ранга  (до июня 1799 года);
 капитан-лейтенант, а с  капитан 2-го ранга П. А. Боиль (с июня 1799 года до 1800 года)
 капитан-лейтенант А. В. Повалишин (1802—1803 годы).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи